Жан-Жилијен Ројер и Орија Текау су освојили турнир. У финалу су савладали Фелисијана и Марка Лопеза са 6:4, 6:3.

Носиоци

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Доња половина

Група 3

Група 4

Извори 
 Резултат такмичења на сајту usopen.org

Отворено првенство САД у тенису 2017.
Отворено првенство Сједињених Америчких Држава у тенису — мушки парови